Calabria – regione italiana

Navi
Calabria – ariete torpediniere della Regia Marina
Calabria – incrociatore della Regia Marina
Calabria – unità navale della società Tirrenia in servizio come traghetto fino al 1988

Persone 
Annagrazia Calabria – politica italiana
Dante Calabria – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato italiano
David Calabria – calciatore italiano
Davide Calabria – calciatore italiano
Ennio Calabria – pittore italiano del XX secolo
Esmeralda Calabria – montatrice e regista italiana
Giacomo Calabria – magistrato e politico italiano
Giovanni Calabria – sacerdote e filantropo italiano, proclamato santo
Raffaele Calabria – arcivescovo cattolico italiano

Storia
Calabria – in epoca preromana, nome con cui si indicava il versante adriatico della penisola salentina occupato dall'antico popolo dei Calabri
Calabria – in epoca romana, nome dell'intera penisola salentina amministrativamente compresa dapprima nella regione augustea Regio II Apulia et Calabria, poi nella provincia dioclezianea di Apulia et Calabria
Calabria – territorio bizantino comprendente la penisola salentina, la Lucania e l'attuale Calabria
Ducato di Calabria – entità feudale medievale comprendente in una prima fase la penisola salentina e l'attuale Calabria, poi soltanto quest'ultimo territorio
Giustizierato di Calabria – distretto amministrativo del regno di Sicilia corrispondente all'attuale Calabria, poi suddivisa in Calabria Citeriore e Calabria Ulteriore

Altro 
 Calabria – cognome italiano
Calabria – album di Otello Profazio del 1976
 218636 Calabria – asteroide